Лигату́ра от  (постклассич.) — «повязка, перевязка» . 

Значения:
 Лигатура — в хирургии — нить, используемая при перевязке кровеносных сосудов, а также сам процесс перевязки этими нитями.
 Лигатура — знак любой системы письма или фонетической транскрипции, образованный путём соединения двух и более графем.
 Лигатура — в металлургии — вспомогательные сплавы, применяющиеся для введения в жидкий металл легирующих компонентов.
 Лигатура — в нотной записи графема, указывающая на слитность исполнения нескольких знаков.
 Лигатура — приспособление для крепления трости к мундштуку у саксофонов, кларнетов и других деревянных духовых музыкальных инструментов.

Примечания